

Geografia

Svizzera 
 Rossens – ex comune ora frazione di Gibloux, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Rossens – ex comune ora frazione di Villarzel, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)